Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2013 fanden vom 6. April 2013 bis 15. April 2013 in Tirana, Albanien statt. Es waren die 92. Europameisterschaften der Männer und die 26. Europameisterschaften der Frauen. Es wurden Medaillen in 15 Gewichtsklassen (acht bei den Männern und sieben bei den Frauen), jeweils im Reißen, Stoßen und Zweikampf, vergeben. Tirana beziehungsweise Albanien war zum ersten Mal Gastgeber der Gewichtheber-Europameisterschaften. Veranstaltungsort war die Sporthalle Pallati i Sportit Asllan Rusi.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Alle Medaillen 
Endstand nach 45 Entscheidungen

Zweikampf 
Endstand nach 15 Entscheidungen

Teilnehmende Nationen 
Insgesamt nahmen Gewichtheber aus 36 Nationen teil.

Liste der Teilnehmernationen:

Disqualifikationen 
Im Nachhinein wurden vom internationalen Verband wegen Dopings allein zehn Männer und fünf Frauen, die Medaillen gewonnen hatten, disqualifiziert:
 62 kg:  Valentin Xristov,  Igor Bour,  Zulfugar Suleymanov
 69 kg:  Sardar Hasanov
 77 kg:  Alexandr Spac,  Răzvan Martin,  Andranik Karapetjan
 85 kg:  Rauli Tsirekidze
 94 kg:  İntiqam Zairov
 105 kg:  Davit Gogia
 48 kg:  Elena Andrieș,  Silviya Angelova
 63 kg:  Marina Schainowa
 75 kg:  Anastasia Romanowa
 +75 kg:  Svitlana Cherniavska

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.ewfed.com

Einzelnachweise 

2013
Gewichtheben
Sportveranstaltung in Tirana
Gewichtheben (Albanien)